Pierre Michelin (militaire) (1896-1952), général de corps d'armée français.
 Pierre Michelin (1903-1937), Industriel français.
 Pierre Michelin (1937-), footballeur français de Roubaix et Sedan.
 Pierre Michelin (né en 1949), Industriel français, membre du conseil de surveillance du groupe Michelin.